Архиепи́скоп Ти́хон (в миру Тимофе́й Ива́нович Ля́щенко; , слобода Куликовка, Острогожский уезд, Воронежская губерния — , Карловы Вары) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Берлинский и Германский.

Биография 
Родился 22 февраля 1875 года в слободе Куликовке Острогожского уезда Воронежской губернии в семье крестьянина.

В 1889 году окончил Павловское духовное училище по первому разряду. В 1895 году окончил Воронежскую духовную семинарию по первому разряду.

24 ноября 1895 года был рукоположен в сан диакона епископом Воронежским и Задонским Анастасием (Добрадиным) к Петропавловской церкви слободы Лыковой Острогожского уезда. Проходил должность учителя одноклассной церковно-приходской школы.

5 сентября 1896 года, по прошению, перемещён к Воскресенскому храму села Красного Новохопёрского уезда.

19 ноября 1898 года рукоположён в сан священника к Богословской церкви села Солонецкого Коротоякского уезда.

11 сентября 1905 года был уволен за штат для поступления в Киевскую духовную академию.

22 августа 1908 года был временно определён в Михайловскую церковь при Киевской Дегтярёвской богадельне.

В 1909 году окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиатом. Преподавал в академии пастырское богословие и гомилетику. Состоял членом Киевского клуба русских националистов.

20 июня 1909 года митрополитом Киевским и Галицким Флавианом (Городецким) был утверждён в учёной степени и должности настоятеля церкви при Киевской Дегтяревской богадельне.

В 1911 году был назначен исполняющим должность доцента.

В 1913 году удостоен степени магистра богословия и определён экстра-ординарным профессором Киевской духовной академии.

2 августа 1914 года в Киево-Печерской Лавре был пострижен в монашество с наречением имени Тихон, а 6 августа возведён в сан архимандрита и назначен инспектором той же академии. Пробыл в этой должности до 1918 года.

По воспоминаниям Н. Д. Тальберга, близко знавшего его: «Будучи инспектором Киевской Духовной Академии, он намеревался создать в окрестностях города женский миссионерский монастырь, наподобие известной Лесненской обители на Холмщине. Духовником его был почитаемый старец Алексий Голосеевский. В конце января 1917 года архимандрит Тихон поведал ему свой план. Старец-провидец, с грустью взглянув на него, ответствовал: „Что задумал, отче. Не до построек теперь. Вскоре обители и храмы будут разрушаться“».

6 июля 1918 года включён в состав специальной следственной комиссии для всестороннего выяснения всех обстоятельств убийства митрополита Киевского Владимира (Богоявленского).

В 1919 году эмигрировал из России. С 1920 по май 1921 года был настоятелем храма Николая Мирликийского в Софии, затем настоятельсвовал в Берлине.

15 апреля 1924 года в Праге состоялась архиерейская хиротония архимандрита Тихона во епископа Берлинского и Германского. Чин хиротонии совершили митрополит Евлогий (Георгиевский) и епископ Сергий (Королёв).

В июне 1926 года Берлинское викариатство Западноевропейской епархии было преобразовано в самостоятельную епархию, что послужило толчком к разрыву между митрополитом Евлогием (Георгиевским) и Русской Зарубежной Церковью, сам епископ Тихон (Лященко) вместе с большинством немецких приходов остался в ведении последней.

По воспоминаниям Н. Д. Тальберга: «Храню о нём память, как о замечательном духовнике, много давшем мне. Был я свидетелем его кипучей административной деятельности. Глубокая духовность сочеталась у него с большой работой на пользу Церкви, иногда не достигавшей цели, что не ослабляло его дальнейшей энергии».

Благодаря его усилиям, 14 марта 1936 года правительство Пруссии вынесло постановление о присвоении православной Берлинской и Германской епархии РПЦЗ статуса корпорации публичного права. Это постановление было распространено и на другие земли страны. Прочие православные юрисдикции оказались в положении частных организаций, не пользующихся покровительством немецкого государства. В условиях наступившей гитлеровской диктатуры это означало, что переход германских храмов митрополита Евлогия в РПЦЗ становился лишь делом времени.

24 февраля 1938 года решением Архиерейского Синода РПЦЗ уволен на покой. Причиной увольнения архиепископа Тихона стали финансовые нарушения в его епархии. 12 июня того же года принял участие в торжественном освящении нового кафедрального собора Берлинской епархии, построенного при его участии по проекту архитектора Шельберга.

Выйдя на покой переехал в Югославию, где с благословения Патриарха Сербского Гавриила поселился в Монастыре Раковица.

10 ноября 1944 года прибыл в Карлсбад (Карловы Вары) из Белграда через Вену вместе с Архиерейским Синодом РПЦЗ во главе с митрополитом Анастасием (Грибановским).

Здесь 24 февраля 1945 года архиепископ Тихон скоропостижно скончался. Похоронен на городском кладбище.

Сочинения 
 «Поучение на праздник Успения Пресвятой Богородицы» // «Труды Киевской духовной академии» 1914, сентябрь-октябрь, с. 7.
 «О Промысле и предопределении Божием». Слово в пяток первой седмицы Великого поста // «Труды Киевской духовной академии» 1915, апрель, с. 1.
 «Коптские акты 3-го Вселен. Собора» // «Труды Киевской духовной академии». 1914, март, с. 393, 1915, июль-август, с. 400, 1915, декабрь, с. 491.
 «Слово в день обретения Казанския чудотворныя иконы Богоматери» // «Труды Киевской духовной академии» 1915, сентябрь, с. 8.
 «Слово в день Успения Богородицы». (Смерть и успение) // «Труды Киевской духовной академии» 1915, октябрь-ноябрь, с. 195.
 «Слово в пяток четвёртой седмицы Великого поста, при воспоминании страстей Христовых (об отношении к пастырям церковным)» // «Труды Киевской духовной академии» 1911, апрель, с. 541.
 «Св. Кирилл, еп. Александрийский. Его жизнь и деятельность». Изд. Киев, 1913.
 Листок: «Пьянство, его пагубность и борьба с ним». Указ на лит. труд см. «ТКДА» 1914, т. III, с. 560.
 «Слово в день празднования 1600-летия издания Миланского Эдикта. Победа христианства над язычеством и уроки из неё для нашего времени» // «Труды Киевской духовной академии» 1913, ноябрь, с. 1.
 «Значение св. Кирилла Александрийского в истории христианского богословия» // «Труды Киевской духовной академии» 1913, май, с. 94.
 «Слово в пяток четвёртой недели Великого поста, при воспоминании страстей Христовых (смысл и значение поклонения Кресту Господню)» // «Труды Киевской духовной академии» 1913, апрель, с. 21.
 «Слово в день 300-летия воцарения дома Романовых». (Церковь Православная — опора престола и Царства Всероссийского) // «Труды Киевской духовной академии» 1913, март, с.1.
 «Слово в пяток третьей седмицы Великого поста, при воспоминании страстей Христовых. О мешке, суме и мече» // «Труды Киевской духовной академии» 1914, апрель, с. 10.
 Поучение на праздник Успения Пресвятыя Богородицы : Произнес. в великой церкви Киево-Печер. Успен. лавры 15 авг. 1914 г. / [Архим. Тихон] Киев : тип. АО «Петр Барский в Киеве», [1914]
 Аскетизм, как основа русской культуры / Проф. архим. Тихон. Москва : тип. А. Снегиревой, 1915
 «Страсти Христовы и страждущая Русь». (Слово в пяток 1 седмицы Великого поста) // «Труды Киевской духовной академии» 1916, апрель. с. 1.
 «Слово в день Успения Пресвятыя Богородицы» // «Труды Киевской духовной академии» 1916, декабрь, с.1.
 «Слово в пяток 1 седмицы Великого поста». (Три урока у Креста Христова) // «Труды Киевской духовной академии» 1917, январь-февраль, с. 5.

Примечания

Литература 
 Богданова Т. А., Клементьев А. К. Жизнь и труды протоиерея Тимофея Ивановича Лященко, в монашестве Тихона, архиепископа Берлинского // Православный Путь: церковно-богословско-философский ежегодник. Прил. к журн. «Православная Русь» за 2006 г. — Джорданвилль, 2006. — С. 101—198.
 
 Макеев Н. В. Наш земляк архиепископ Берлинский Тихон (Лященко) // Труды преподавателей и выпускников Воронежской православной духовной семинарии. Вып. 6. Воронеж: Издательский отдел Воронежской православной духовной семинарии. 2012. — С. 104—114

Ссылки 
 Тихон (Лященко)

Выпускники Воронежской духовной семинарии
Епископы Русской православной церкви
Епископы Русской православной церкви заграницей
Магистры богословия
Выпускники Киевской духовной академии
Члены Киевского клуба русских националистов
Похороненные в Карловых Варах
Выпускники Павловского духовного училища